Marija Artiomowna Jakowlewa (ros. Мария Артёмовна Яковлева; ur. 7 czerwca 1999 w Sankt Petersburgu) – rosyjska skoczkini narciarska, srebrna medalistka zimowy olimpijskim festiwalu młodzieży Europy oraz srebrna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 
W zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) zadebiutowała 15 lutego 2014 roku podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego w Lahti, oddając skoki na odległość 70,0 i 71,0 metrów na skoczni normalnej. Tego dnia uplasowała się na szesnastej pozycji. W klasyfikacji generalnej sezonu 2013/2014 zajęła trzydzieste drugie miejsce, ze stratą 265 punktów do triumfatorki, Niny Lussi.

11 stycznia 2015 roku zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata, zajmując 40. miejsce w Sapporo. W konkursach głównych Pucharu Świata wystąpiła jeszcze siedem razy (tydzień później w Zaō, 1 lutego w Hinzenbach, w grudniu w Lillehammer i dwa razy w Niżnym Tagile, w 2016 roku w Lahti i Niżnym Tagile), jednak ani razu nie zdobyła punktów do klasyfikacji generalnej.

Pod koniec stycznia 2015 roku uzyskała srebrny medal w mieszanym konkursie drużynowym podczas olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w Tschagguns, startując w drużynie z Maksimem Siergiejewiczem, Sofją Tichonową i Kiriłłem Kotikiem. W zawodach indywidualnych Jakowlewa zajęła 5. miejsce.

Kilka dni później zdobyła srebrny medal w konkursie drużynowym kobiet podczas mistrzostw świata juniorów w Ałmaty, startując w drużynie z Darją Gruszyną, Aleksandrą Kustową i Sofją Tichonową. W zawodach indywidualnych Jakowlewa zajęła 9. miejsce, co było jej najlepszym rezultatem w indywidualnych zawodach tej rangi.

W 2015 i 2016 wywalczyła złote medale mistrzostw Rosji w konkursie mieszanym.

Skoki narciarskie uprawia również jej siostra, Lidija Jakowlewa.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M.Jakowlewej na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M.Jakowlewej na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Rosyjskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Petersburgu
Urodzeni w 1999